Caronia steht für:

 Caronia, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien
 Caronia (Schiff, 1905), ein 1905 in Dienst gestellter Ozeandampfer der britischen Reederei Cunard Line
 Caronia (Schiff, 1948), ein 1949 in Dienst gestelltes Passagierschiff der Cunard Line
 Caronia, 1999 bis 2004 Name des Kreuzfahrtschiffs Vistafjord

Caronia ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Caronia, italienischer Astronom